Нови-Козарци (, ) — село в Сербии, в общине Кикинда, в Северно-Банатском округе автономного края Воеводина, в историко-географической области Банат. По переписи населения Сербии 2002 года в селе проживали 2277 жителей (по переписи населения 1991 года — 2488 жителей).

Демография 
В селе Нови-Козарци, по переписи 2002 года проживали 1826 совершеннолетних жителей, средний возраст которых — 41,7 года (39,6 года у мужчин и 43,7 года у женщин). В селе есть 755 домашних хозяйств, а среднее число жителей в домохозяйствах — 3,02.

По результатам трёх последних переписей населения наблюдается сокращение числа жителей.

Фото

Примечания

Ссылки 

Населённые пункты Воеводины